Lingsberg kan syfta på:

 Lingsberg, Knivsta kommun – en småort i Lagga socken i Knivsta kommun i Uppsala län
 Lingsberg, Vallentuna kommun – en småort i Vallentuna kommun